Рабат — ().

Топоним 
 Рабат — столица Марокко;
 Рабат — префектура в области Рабат-Сале-Заммур-Заер Марокко;
 Рабат — город на острове Мальта. Также название до 1897 г. города Виктория, столицы округа Гоцо на Мальте;
 Рабат Аякс — мальтийский футбольный клуб из города Рабат.
 Робат Карим — город в Иране.
 Робате-Кара-Биль — город на дороге межде Боджнурдом и Голестаном.
 Рабат — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Рабат — село в Турсунзадевском районе, Таджикистан.
 Рабат — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.
 Рабат — город в Грузии.

Другое 
 Рабат (часто «рабад») — предместье в средневековых городах Средней Азии.
 Рабат — Южно-Казахстанская областная общественно-политическая газета;
 Рабат — вид скидки.
 Рибат — караван-сарай.
 Робате Шараф — караван-сарай в Хорасане.
 Рабат Малик — средневековый караван-сарай, развалины которого находятся в окрестностях города Навои.

См. также 
 Рабатка
 Раббат, Роберт
 Робаткарим